L’arabe chypriote maronite, aussi appelé arabe chypriote, arabe maronite ou arabe de Kormakítis, est une variété de la langue arabe parlée par dans la communauté maronite de Chypre. Elle était anciennement utilisée à Kormakítis, mais en 1974, à la suite des violences inter-ethniques entre Grecs et Turcs, la majorité de sa population a été déplacée et s’est éparpillée dans le sud de l’île, provoquant le déclin de la langue.

L’arabe chypriote maronite est officiellement déclaré comme langue minoritaire selon la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en .

Écriture 
Un alphabet est développé par Alexander Borg et présenté en 2007. En , le Comité des experts pour la codification de l’arabe chypriote maronite soumet un plan d’action pour la codification et la revitalisation de cette langue, incluant notamment l’adoption de l’alphabet. Il est notamment utilisé dans les journaux Κοινοτικό Βήμα et Ο Τύπος των Μαρωνιτών.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues afro-asiatiques
 langues sémitiques
 arabe

Inventaire de langues
Langue SVO
Langue flexionnelle
Chypriote maronite
Langue à Chypre